The Arrival — девятый студийный альбом шведской группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году.

The Arrival последний альбом, записанный с барабанщиком Ларсом Соке. На песню «Eraser» был снят клип. Так же этот альбом был выпущен ограниченной редакцией, включающей в себя сам альбом и восемь фотографий.

Список композиций

Участники записи 
 Петер Тэгтгрен — гитара, вокал, клавишные
 Микаэль Хэдлунд — бас
 Ларс Соке — ударные

Альбомы Hypocrisy
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном